El título San Francisco de Asís puede referirse a:

 San Francisco de Asís (h.1181/1182-1226), religioso italiano canonizado por la Iglesia católica en 1228.
 Estadio San Francisco de Asís, Atyrá, Paraguay.
 Hospital San Francisco de Asís, Grecia, Costa Rica.
 Plaza de San Francisco de Asís, La Habana, Cuba (:w:ca).
 San Francisco de Asís (1983), ópera del compositor Olivier Messiaen.
 Monumento a San Francisco de Asís (1949), escultura de Enrique del Fresno Guisasola, en Oviedo, España.
 San Francisco de Asís (1944), película dirigida por Alberto Gout.
 Francisco de Asís (Francis of Assisi) (1961), película dirigida por Michael Curtiz.
 San Francisco de Asís (Francesco) (2002), película dirigida por Michele Soavi.

Ciudades y divisiones administrativas 
Argentina
 San Francisco de Asís, localidad de la Provincia de Misiones.
 San Francisco de Asís, localidad del partido Almirante Brown, Buenos Aires.

España
 San Francisco de Asís dos Tilos, parroquia de La Coruña.

Estados Unidos
 Misión de San Francisco de Asís, California.

México
 San Francisco de Asís, localidad de Atotonilco el Alto.
 San Francisco de Asís, localidad de Hidalgotitlán.
 San Francisco de Asís, localidad de La Trinitaria.
 San Francisco de Asís, localidad de Pantelhó.
 San Francisco de Asís, localidad de San Pedro Huamelula.
 San Francisco de Asís, localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula.
 San Francisco de Asís, localidad de Silao de la Victoria.
 San Francisco de Asís, localidad de Sultepec.
 San Francisco de Asís, localidad de Peto.
 San Francisco de Asís, localidad de Tres Valles.
 San Francisco de Asís, localidad de Villa de Allende.
 San Francisco de Asís, localidad de Villa Corzo.
 San Francisco de Asís, localidad de Yajalón.
 Rincón de San Francisco de Asís, localidad de San Vicente Tancuayalab.
Perú
 San Francisco de Asís, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco.
 Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán
Venezuela
 San Francisco de Asís, localidad del Estado Aragua.

Otros 
 Iglesia de San Francisco de Asís, :
 Basílica de San Francisco de Asís, .
 Catedral de San Francisco de Asís, .
 Convento de San Francisco de Asís, .
 Colegio San Francisco de Asís, .
 San Francisco de Asís, navíos de la Armada Española .